XXXI Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 1 по 10 октября 1995 года в японском городе Сабаэ в спорткомплексе .

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Литература

Ссылки 
 Результаты чемпионатов мира по гимнастике

1995
Спортивная гимнастика
Чемпионаты мира в Японии
Октябрь 1995 года
Спортивная гимнастика 1995